Juncà ist der Familienname folgender Personen:

 David Juncà
 Francesc Juncà i Querol (1742–1833), katalanischer katholischer Priester, Kapellmeister und Komponist